Niegolewski ist der Familienname folgender Personen:

 Felicyan von Niegolewski (1868–1919), Augenarzt, Reichstagsabgeordneter
 Władysław Niegolewski (1819–1885), Politiker der polnischen Minderheit in Deutschland